Direkte indsprøjtning har flere betydninger:

 Direkte benzinindsprøjtning
 Direkte dieselindsprøjtning